429-й отдельный танковый батальон — формирование (воинская часть) танковых войск РККА Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Отдельный танковый батальон сформирован 13 февраля 1942 г. путём переименования 107-го отдельного танкового батальона 14-й армии.

В составе действующей армии с 13 февраля 1942 г. по 27 мая 1944 г..

На вооружении батальона были в основном лёгкие танки Т-26 и танкетки Т-27. В начале 1943 г. 429 отб вооружён средними танками М3 «Ли».

Воевал в районе Куолаярви. 27 мая 1944 г. был переформирован в 91-й отдельный танковый полк

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов) со сроками их вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Танковые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году